Ви́ктор Андре́евич Кра́вченко:
 Кравченко, Виктор Андреевич (род. 1943) — адмирал, начальник Главного штаба ВМФ.
 Кравченко, Виктор Андреевич (1905—1966) — «невозвращенец», общественный деятель, писатель.